Натуральне число 1951
 1951 рік до нашої ери
 1951 рік нашої ери